Antonelli je priimek več ljudi:
 Antonio Antonelli, italijanski rimskokatoliški škof
 Ennio Antonelli, italijanski rimskokatoliški kardinal
 Ferdinando Giuseppe Antonelli, italijanski rimskokatoliški kardinal
 Giacomo Antonelli, italijanski rimskokatoliški kardinal
 Gioacchino Antonelli, italijanski rimskokatoliški škof
 Giovanni Carlo Antonelli, italijanski rimskokatoliški škof
 Giovanni Carlo Antonelli, italijanski rimskokatoliški škof
 Leonardo Antonelli, italijanski rimskokatoliški kardinal
 Lorenzo Antonelli, italijanski rimskokatoliški škof
 Nicolò Maria Antonelli, italijanski rimskokatoliški kardinal